Sjipkapas, een bergpas in het Balkangebergte in Bulgarije
 Sjipka (stad), een stad ten zuiden van en onder de pas
 Sjipkamonument, een monument op de Shipka bergpas
 Sjipkakerk, een kerk nabij de stad